Арка Мира () — один из главных неоклассических монументов Милана. Архитектор и проектировщик — .

История 

Арка была заложена в честь побед Наполеона I, но строительство затянулось, а тем временем в Милан вернулись австрийцы. В 1826 году австрийский император Франц I приказал достроить арку. Строительство было завершено после его смерти, к 1838 году, уже при императоре Фердинанде I. Задуманная как памятник военным победам Наполеона, она была переименована в Арку Мира, в честь Венского конгресса 1815 года, на котором европейские державы (в том числе и Россия) положили конец эпохе наполеоновских войн.

Высота арки — 25 метров. Арку венчает бронзовая  мира. По углам расположены четыре конные статуи Виктории (богини победы). Ниже, на фронтоне, четыре аллегории главных рек Ломбардии и Венето — Адидже, Тичино, По и Тальяменто — в виде языческих речных богов. В среднем регистре арки за коринфскими колоннами находится аллегорические панно, описывающие падение Бонапарта и реставрацию в Ломбардии австрийского правления. Положение лошадей, ведущих сестигу, было изменено по воле Габсбургов. Чтобы высмеять французов, лошадей повернули на 180 градусов, так чтобы их задняя сторона была обращена к Франции.

В книге «Праздник, который всегда с тобой» Эрнест Хемингуэй пишет, что Арка Мира соразмерна Триумфальной арке Каррузели и Триумфальной арке на площади Звезды в Париже.

Примечания 

Миру
Ворота Милана
Здания и сооружения, заложенные в 1807 году
Здания и сооружения, построенные в 1838 году
Ворота, построенные в XIX веке
Архитектура неоклассицизма в Италии
Памятники миру